Onyx может означать:
 Onyx — компания-изготовитель устройств для чтения электронных книг.
 OnyX — многофункциональная утилита для Mac OS X.
 Onyx — хип-хоп-группа из Нью-Йорка.
 Onyx Grand Prix — британская автогоночная организация.
 Onyx — система радиоэлектронной разведки Швейцарии.
 Onyx — игровой движок, созданный Obsidian Entertainment для Aliens: Crucible и позже улучшенный для Dungeon Siege III и South Park: The Stick of Truth.
 Onyx Boox — устройства для чтения электронных книг, выпускаемые компанией Onyx International.

См. также 
 Оникс